Багян — фамилия. Известные носители:
 Багян, Григорий Карапетович (1912—1965) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Багян, Джеймс Филлипп (род. 1952) — американский астронавт, врач, инженер, спортсмен и лётчик армянского происхождения.